We Have Arrived est le titre partagé par :
 We Have Arrived, premier album studio du groupe de thrash metal américain Dark Angel, sorti en 1985 ;
 We Have Arrived, morceau électronique de Mescalinum United composé en 1989, considéré comme le premier morceau hardcore.